Voici une liste des œuvres et publications du physicien français Paul Langevin, complétée par une liste des ouvrages et études sur Paul Langevin et des références ayant servi à établir ces listes.

Voir aussi l'article suivant pour avoir accès aux textes :
 « Paul Langevin » sur Wikisource.

Liste des œuvres 

1892
 Sur le cycle d'hystérésis

1897
 Sur les radiations secondaires produites par les rayons de Röntgen

1900
 Sur l'ionisation des gaz
 Les ions dans les gaz

1902
 Recherches sur les gaz ionisés
 Sur la recombinaison des ions dans les gaz
 Sur la mobilité des ions dans les gaz
 Recherches sur les gaz ionisés, thèse de doctorat d'État

1903
 Sur la loi de recombinaison des ions
 Note sur les rayons secondaires des rayons de Röntgen

1904
 L'esprit de l'enseignement scientifique
 La physique des électrons
 Sur la conductibilité des gaz issus d'une flamme
 Sur les ions de l'atmosphère
 Notice sur les travaux de Pierre Curie
 Voyage aux États-Unis

1905
 Recherches récentes sur la théorie de la décharge disruptive
 Recherches récentes sur le mécanisme du courant électrique, ions et électrons
 Recombinaison et diffusion des ions gazeux
 Interprétation de divers phénomènes par la présence de gros ions dans l'atmosphère
 Sur un enregistreur des ions de l'atmosphère
 Remarques à propos de la communication de M. Eugène Bloch
 Une formule fondamentale de théorie cinétique
 Sur l'origine des radiations et l'inertie électromagnétique
 Sur la théorie du magnétisme
 Magnétisme et théorie des électrons
 Sur l'impossibilité physique de mettre en évidence le mouvement de translation de la terre
 Cours à l'École de physique et chimie
 Direction de Ions, électrons, corpuscules

1906
 Pierre Curie
 Recherches récentes sur le mécanisme de la décharge disruptive
 Préface à Oliver Lodge, Sur les électrons
 Les relations de la physique des électrons aux autres branches de la science
 
1907
 Électromètre enregistreur des ions de l'atmosphère

1908
 Sur la théorie du mouvement brownien
 Sur la recombinaison des ions dans les diélectriques
 Traduction de Hermann Minkowski, Les équations fondamentales des phénomènes électromagnétiques dans les corps en mouvement

1909
 Éleuthère Mascart
 L'œuvre d'Éleuthère Mascart

1910
 Sur les biréfringences électrique et magnétique
 La théorie électromagnétique et le bleu du ciel
 Cahier de Jean Saphores, cours de Paul Langevin au Collège de France sur la théorie de la relativité
 Traduction d'Arnold Sommerfeld, Calcul vectoriel à quatre dimensions

1911
 L'évolution de l'espace et du temps
 Le temps, l'espace et la causalité dans la physique contemporaine
 La théorie du rayonnement et les quanta
 La théorie cinétique du magnétisme et les magnétons
 Remarque au sujet des communications de M. Fouard
 Exposé expérimental des phénomènes fondamentaux d'électrostatique au moyen de l'électromètre à quadrants
 Henri Victor Regnault
 Préface à Paul Drude, Précis d'optique

1912
 Sur l'orientation moléculaire
 Sur la comparaison des molécules gazeuses et dissoutes
 L'interprétation cinétique de la pression osmotique
 Les grains d'électricité et la dynamique électromagnétique
 Notions géométriques fondamentales
 Direction de La Théorie du rayonnement et les quanta

1913
 Mesure de la valence des ions dans les gaz
 Sur les chocs exceptionnels des molécules gazeuses
 L'inertie de l'énergie et ses conséquences
 La physique du discontinu
 Remarques au sujet de la communication de Ludwik Wertenstein
 Henri Poincaré, le physicien
 Le mécanisme scientifique 
 Les grains d'électricité et la dynamique électromagnétique

1914
 Thermodynamique et statistique

1915
 Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées, Tome V, par Jean Perrin, Paul Langevin et Jules Molk

1916
 Sur la production des étincelles musicales par courant continu
 Procédés et appareils pour la production de signaux sous-marins dirigés et pour la localisation à distance d'obstacles sous-marins

1918
 Procédé et appareils d'émission et réception des ondes élastiques sous-marines à l'aide des propriétés piézo-électriques  du quartz
 Note sur l'énergie auditive

1919
 Remarques à propos de la communication de M. Edmond Bauer
 Le principe de relativité

1920
 Les aspects successifs du principe de relativité
 Utilisation de la détente pour la production des courants d'air de grande vitesse
 Le théorème de Fermat et la loi du minimum de temps en optique géométrique
 La structure de l'électricité
 Lettre ouverte à l'Humanité contre la suspension des cours à l'EPCI
 Lettre à l'Humanité pour l'amnistie des marins de la Mer Noire
 Le Journal de physique et le radium

1921
 Sur les grandeurs champ et induction
 Sur la théorie de la relativité et l'expérience de Georges Sagnac
 Sur la dynamique de la relativité
 Introduction à Arthur Eddington , Espace, temps et gravitation
 Discours au meeting organisé salle Wagram pour la libération d'André Marty et des marins emprisonnés
 Notes du cours sur la relativité au Collège de France

1922
 Note sur la loi de résistance de l'air
 Note sur la loi de résistance de l'air et sur la correction d'élasticité proposée par M. le capitaine Gabriel Darrieus
 L'aspect général de la théorie de la relativité
 La théorie de la relativité
 Préface à l'ouvrage d'Edmond Bauer, La théorie de la relativité
 Le principe de relativité
 Sur la nature des grandeurs et le choix d'un système d'unités électriques
 Préface à Joseph John Thomson, Électricité et matière 
 Physique des tenseurs, cours au Collège de France 
     
1923
 Note sur les effets balistiques de la détente de la poudre dans une tuyère convergente-divergente
 Procédés et appareils pour le sondage et la localisation à distance d'obstacles sous-marins au moyen d'échos ultra-sonores
 Émission d'un faisceau d'ondes ultra-sonores
 Utilisation des phénomènes piézo-électriques pour la mesure de l'intensité des sons en valeur absolue
 Déclaration au retour de Berlin en 1923
 Le magnétisme
 La physique depuis vingt ans, recueil de textes qui contient:
 La physique des électrons
 Les grains d'électricité et la dynamique électromagnétique
 La théorie cinétique du magnétisme et les magnétons
 La Physique du discontinu
 L’Évolution de l’espace et du temps
 Le temps, l'espace et la causalité dans la physique contemporaine
 L'inertie de l'énergie et ses conséquences
 Les Aspects successifs du principe de relativité
 L’Esprit de l’enseignement scientifique 

1924 
 Procédés et appareils permettant la mesure directe ou l'enregistrement des profondeurs ou des distances en mer par la méthode ultra-sonore
 Procédés et appareils pour la mesure par lecture directe de la distance d'un obstacle dans l'air
 Sondage et détection sous-marine par les ultrasons
 Rapport sur la thèse de Louis de Broglie
 Ultrasons, cours au Collège de France
 Radiation, atomes, cours au Collège de France

1926
 Sondeur ultrasonore
 Procédé et disposition améliorant l'efficacité des projecteurs ultrasonores piézo-électriques
 La valeur éducative de l'histoire des sciences
 Préface à Marcel Courtines, Où en est la physique?
 Fascisme et démocratie
 Le magnétisme au point de vue électronique, cours au Collège de France

1927
 Les étapes de la pensée scientifique
 Procédé et dispositif pour la mesure des variations de pression dans les canalisations d'eau ou autre liquide
 Procédés et appareils permettant la mesure de la puissance transmise par un arbre
 Banc piézo-électrique pour l'équilibrage des rotors
 L'enregistrement des coups de bélier
 Le phare ultrasonore de Calais
 A propos des bruits parasites ultrasonores
 Atomes et étoiles
 Discours pour l'inauguration du monument aux morts de Levallois-Perret
 Structure de la lumière, nouvelles méthodes de statistique, équilibre du rayonnement et de la matière, cours au Collège de France

1928
 Les fonctions sociales de l'investigation scientifique
 Les nouvelles mécaniques et la chimie
 La production et l'utilisation des ondes ultrasonores

1929
 La structure des atomes et l'origine de la chaleur solaire
 Les vibrations ultrasonores et leurs applications
 Paul Schützenberger
 Sur le mirage ultrasonore
 Les méthodes modernes de guerre et la protection des populations civiles
 Sur matière et lumière, cours au Collège de France

1930
 L'orientation actuelle de la Physique
 En l'honneur de Georges Claude et Paul Boucherot

1931
 L'œuvre d'Einstein et l'astronomie
 La contribution des sciences physiques à la culture générale
 Science et laïcité
 Déduction simplifiée du facteur de Llewellyn Thomas dans Arnold Sommerfeld, Vereinfachete Ableitung des Thomas faktor
 Ce que serait une guerre aéro-chimique
 Contre la guerre chimique
 Y a-t-il une crise du déterminisme?
 La directivité en acoustique sous-marine

1932
 Discours d'ouverture du sixième congrès mondial d'éducation nouvelle
 Le problème de la culture générale
 La relativité, conclusion générale de la deuxième semaine internationale de synthèse
 La physique au Collège de France
 Bases physiques de la théorie des quanta
 La réorganisation de l'enseignement public en Chine
 Ernest Solvay
 Préface à Moïse Haissinsky, L'atomistique moderne et la chimie
 La science et la paix
 Les ondes ultrasonores

1933
 La notion de corpuscule et d'atome
 Sur l'évolution de la science électrique depuis cinquante ans 
 Paul Painlevé, le savant
 Gustave Bémont
 De Georgi Mikhailov Dimitrov à Ernst Thälmann: échec au fascisme
 L'enseignement en Chine
 Misère de la science et misère des hommes

1934
 Notice sur les travaux scientifiques de Paul Langevin
 Évolution de la notion de corpuscule
 Vues d'ensemble sur les théories modernes de la physique
 La valeur humaine de la science
 L'électron positif
 Sur un problème d'activation par diffusion
 Préface à Giovanni Malfitano et M. Catoire, Les composés micellaires selon la notion de complexité croissante en chimie
 Allocution de Paul Langevin, discours prononcé le 5 juillet 1934 à l'EPCI lors d'une cérémonie En l'honneur de Paul Langevin
 Présentation de S. Erchner, L'Allemagne, champ de manœuvre, le fascisme et la guerre
 Le fascisme passera-t-il en France?
 Les prétentions sociales du fascisme
 La jeunesse devant le fascisme
 Déduction de la mécanique à partir du principe de conservation de l'énergie et de la loi de composition des vitesses
 Exposés de Physique générale

1935
 Remarque au sujet de la note de Fernand Prunier, Sur une expérience de Georges Sagnac qui serait faite avec un flux d'électrons
 Sur les lois de dégagement d'électricité par torsion dans les corps piézoélectriques
 Espace et temps dans un univers euclidien
 Allocution au Jubilé scientifique de Marcel Brillouin
 Statistique et déterminisme
 Discours d'ouverture à la réunion plénière du 23-24 novembre 1935
 Les théories physiques et l'expérience

1936
 La valeur humaine de la science
 La science pure et la technique
 Transport et distribution de l'énergie électrique grâce aux découvertes de Michael Faraday
 Introduction à Paul Painlevé, Paroles et écrits
 Allocution pour le  de Romain Rolland
 La France en face du problème colonial
 Non la guerre n'est pas fatale
 Pas de blocus contre l'Espagne républicaine
 Préface de Le Pacte de non-intervention violé

1937
 Sur l'expérience de Georges Sagnac
 Préface à Eleanor Rathbone, Français et britanniques vous parlent de l'Espagne et de la paix
 Fascisme et civilisation
 Tous unis pour défendre la paix
 L'électricité
 La science et la vie
 Fascisme et civilisation
 L'Encyclopédie française, plan du tome II

1938
 La relativité
 Les courants positiviste et réaliste dans la philosophie de la physique
 Les actions mutuelles dans le monde physique
 Défense de la paix et de la liberté
 Déclaration à la conférence nationale du Parti Communiste français
 Interview, magazine Femmes
 Fidélité au serment, discours au congrès paix et liberté du Front populaire de la région parisienne
 L'Encyclopédie française, plan du tome III

1939
 La physique moderne et le déterminisme
 La science comme facteur d'évolution morale et sociale
 Science et liberté
 Hommage à Georges Urbain
 Préface à Traité de chimie générale de Georges Urbain
 L'enseignement en Chine, son rôle dans la défense de la culture et de l'indépendance nationale
 Fondation de la revue La Pensée

1940
 Préface à Henri Le Boiteux et Robert Boussard, Élasticité et photoélasticité
 Déposition au procès des députés communistes
 Dernier cours au Collège de France

1942
 Sur les chocs entre neutrons rapides et noyaux de masse quelconque
 Sur les chocs entre neutrons et noyaux
 Sur le ralentissement des neutrons
 Sur les chocs entre neutrons rapides et noyaux de masse quelconque
 Résonance et forces de gravitation
 Réponse à Alexandre Dufour et Fernand Prunier, Sur un déplacement de franges enregistré sur une plate-forme en rotation uniforme

1944
 Déclaration faite à la radio de Lyon, 24 septembre 1944
 Culture et humanités
 Témoignage au procès de Georges Claude

1945
 L'ère des transmutations
 Matérialisme mécaniste et matérialisme dialectique
 Résolutions de la Commission à l'Énergie atomique de l'Académie des Sciences transmises au président du gouvernement provisoire de la République
 Allocution sur la désintégration atomique, précédant la conférence de Frédéric Joliot-Curie
 Avant-propos de Simone Amiel, Ce qu'une française doit savoir
 L'évolution de la science, allocution prononcée le 3 mars 1945, Union française universitaire
 L'encyclopédie ou la solidarité de l'action et de la pensée
 Traduction de John Desmond Bernal, La science et le sort des hommes
 Victor Basch 1863-1944, discours de commémoration Écouter la version audio
 Les principes de la réforme
 La Ligue continue
 Message de Noël, allocution radiodiffusée

1946
 La Pensée et l'Action 
 La réforme de l'enseignement, présidée par Paul Langevin et Henri Wallon
 Discours prononcé au congrès, bulletin de l'association pour la paix par l'éducation
 Hommage à Jacques Solomon
 Hommage à Henri Roger
 Louis Pasteur, le savant et l'homme
 La science et la paix
 La pensée française au service de la paix
 La science ne doit pas être une cause de guerre
 La justice est en retard sur la science
 La réforme de l'enseignement dans les différents pays et ses rapports avec l'Éducation nouvelle
 La réforme de l'enseignement et ses rapports avec l'éducation nouvelle

1949
 Sur un analyseur de mobilité pour les ions gazeux, édité par Éliane Montel

1950
 Œuvres scientifiques de Paul Langevin, éditions du CNRS
 La Pensée et l'Action, recueil de textes édités par Paul Labérenne, contient de nombreux textes dont:
 Hommage à Paul Langevin par Frédéric Joliot-Curie
 Paul Langevin par Georges Cogniot
 La physique des électrons
 L'Evolution de l'espace et du temps
 La physique moderne et le déterminisme
 La valeur humaine de la science
 L'Ere des transmutations
 Matérialisme mécaniste et matérialisme dialectique
 L'Esprit de l'enseignement scientifique
 La valeur éducative de l'histoire des sciences
 La contribution des sciences physiques à la culture générale
 Le problème de la culture générale
 Culture et humanité
 La Pensée et l'action

1951
 Préface de L'évolution humaine des origines à nos jours

Cours au Collège de France 

 Les gaz conducteurs (1902)
 Propriétés électriques des gaz, matière et électricité (1903)
 Applications de la théorie des ions à l'explication des phénomènes de décharge disruptive et radioactive (1904)
 Etude expérimentale de diverses radiations, application de la théorie des électrons (1905)
 Les théories de James Clerk Maxwell et de Hendrik Antoon Lorentz et leurs vérifications expérimentales (1906)
 Les bases expérimentales de l'atomistique (1907)
 Phénomènes de décharge disruptive (1908)
 Phénomènes généraux de l'électricité et du magnétisme (1909)
 La théorie électronique des radiations et le principe de relativité (1910)
 La propagation des ondes électromagnétiques à travers la matière, applications aux phénomènes électro et magnéto-optiques et à la biréfringence cristalline (1911)
 Les difficultés de la théorie du rayonnement (1912)
 Les propriétés électriques et thermiques des métaux (1913)
 Les rayons de Röntgen et la radiographie (1914)
 Le principe de la relativité et les théories de la gravitation (1915-1918)
 Les aspects successifs et les confirmations expérimentales du principe de relativité (1919)
 Le principe de relativité et la théorie de la gravitation (1920)
 Les applications du principe de relativité aux théories de la gravitation et de l'électromagnétisme (1921)
 Les phénomènes de haute fréquence (1922)
 Physique des tenseurs (1922)
 La liaison entre les phénomènes électriques et élastiques (1923)
 La structure des atomes et leurs propriétés magnétiques et optiques (1924)
 Ultrasons (1924)
 Radiation, atomes (1924)
 La structure de la lumière et les quanta (1926)
 Le magnétisme au point de vue électronique (1926)
 Les échanges entre la matière et le rayonnement (1927)
 Structure de la lumière, nouvelles méthodes de statistique, équilibre du rayonnement et de la matière (1927)
 Le magnétisme: récents progrès théoriques et expérimentaux (1929)
 Sur matière et lumière (1929)
 La situation actuelle du magnétisme (1930)
 Les bases expérimentales et théoriques de la physique des quanta (1931)
 Idées actuelles et faits nouveaux concernant la notion d'atome (1933)
 Molécules, atomes, électrons et photons (1934)
 Le champ électromagnétique, travaux récents (1935)
 Exposés et discussions de physique générale, les tenseurs en physique pure et appliquée (1936)
 Exposés et discussions, les bases de la physique quantique (1938)
 Les notions fondamentales de l'électromagnétisme (1939)
 L'électromagnétisme et la physique: exposés et discussions de la physique moderne (1940)
 Dernier cours au Collège de France (1940)

Sources bibliographiques 
 Notice sur les travaux scientifiques de Paul Langevin, Société générale d'imprimerie et d'édition, 1934.
 Œuvres scientifiques de Paul Langevin, éditions du CNRS, 1950.
 Pierre Biquard, Paul Langevin, scientifique, éducateur, citoyen, Seghers, 1969.
 André Langevin, Paul Langevin, mon père, l'homme et l'oeuvre, Les Editeurs français réunis, 1971.
 Bernadette Bensaude-Vincent, Langevin, science et vigilance, Belin, 1987.
 Martha Cecilia Bustamante et Catherine Kounelis, La physique de Paul Langevin, un savoir partagé, Editions Somogy, 2005.
 Bernadette Bensaude-Vincent, Propos d'un physicien engagé: pour mettre la science au service de tous, Vuibert, 2007.

Langevin, Paul
Liste en rapport avec la physique